

Séries de televisão 
Mission: Impossible (série de televisão) — de 1966
Mission: Impossible (série de 1988)

Filmes 
Missão Impossível — de 1996, com Tom Cruise, dirigido por Brian De Palma
Missão Impossível 2 — de 2000, dirigido por John Woo
Missão Impossível 3 — de 2006, dirigido por J. J. Abrams
Mission: Impossible – Ghost Protocol — de 2011, dirigido por Brad Bird
Missão Impossível - Nação Secreta — de 2015, dirigido por Christopher McQuarrie
Mission: Impossible – Fallout — de 2018, dirigido por Christopher McQuarrie
Missão Impossível 7 — com data prevista de estreia em 2023, dirigido por Christopher McQuarrie

Outros usos 
Mission: Impossible (trilha sonora) — do filme de 1996
Mission: Impossible (jogo eletrônico)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão